Die Gauliga Hessen 1934/35 war die zweite Spielzeit der Gauliga Hessen im Fußball. Die Gaumeisterschaft sicherte sich der 1. FC Hanau 93 mit drei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger 1. SV Borussia 04 Fulda, bei dem die Mannschaft um den späteren Nationaltorhüter Heinrich Sonnrein auch die einzige Saisonniederlage kassiert hatte (0:1). Der älteste Fußballverein Hessens zog damit zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, schied aber nach der Vorrunde aus. Die Abstiegsränge belegten Aufsteiger SpVgg 1910 Langenselbold und der 1. BC Sport Kassel, aus den Bezirksligen stiegen zur Runde 1935/36 der VfB Kurhessen 05 Marburg und der SV 06 Bad Nauheim auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe A

Gruppe B

Quellen 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Hessen 1934/35 bei http://www.claudionicoletti.eu

1934
Fußballsaison 1934/35